Иоганн Гофман:
 Гофман, Иоганн Готфрид (1765—1847) — немецкий политэконом, педагог.
 Гофман, Иоганн Йозеф (1805—1878) — германский учёный-востоковед, синолог, преподаватель.
 Гофман, Иоганн фон (1810—1877) — немецкий лютеранский богослов, профессор.